Istraživanje sticanja svojstava ( "Gain of Function" na Engleskom) je naučno istraživanje koje genetski menja organizam na način kojim se mogu steći biološke funkcije koje polazni organizam nije imao. Ovo može uključivati izmenjenu patogenezu, prenosivost ili opseg domaćina, tj, tipove domaćina koje mikroorganizam može inficirati. Zvanično se istraživanje vrši u cilju boljeg predviđanja budućih zaraznih bolesti, i razvoja vakcina i terapija . Na primer, influenca B može zaraziti samo ljude i foke.  Uvođenje mutacije koja bi omogućila gripu B da zarazi zečeve u kontrolisanoj laboratorijskoj situaciji, smatralo bi se za eksperiment sticanja svojstva, pošto virus ranije nije ima tu funkciju.   Taj tip eksperimenta bi pomogao da se otrkije koji deo genoma utiču na koja vrsta može da se zarazi,  što omogućava stvaranje antiviralnih lekova koji bi blokirali baš tu funkciju. 

Neki vidovi ovog istraživanja nose sebi svojstvene rizike po biološku bezbednost javnosti, pa postoji bojazan da se može i zloupotrebljavati.  Kako bi se ublažili ovakvi rizici a istovremeno omogućila korist od ovih istraživanja, vlade širom sveta su naložile da takvi eksperimenti budu strogo regulisani pod dodatnim nadzorom od strane institucija  (tzv "DURC" komiteti, DURC - "Dual Use Research of Concern")  i vladinih agencija.    Primer takve nadzorne institucoje je Koordinacina Grupa Evropske Unije za zloupotrebu (DUCG).   
Зоонозе
Вирусологија
Медицинско истраживање